Verwaltungsgemeinschaft Goldene Aue bezeichnet: 

 eine ehemalige Verwaltungsgemeinschaft in Sachsen-Anhalt, siehe Verwaltungsgemeinschaft Goldene Aue (Sachsen-Anhalt)
 eine ehemalige Verwaltungsgemeinschaft in Thüringen, siehe Verwaltungsgemeinschaft Goldene Aue (Thüringen)